

Települések

Bosznia-Hercegovina
Brezje, falu Čelić községben a Tuzlai körzetben
Brezje, falu Goražde, községben Podrinje körzetben
Brezje, falu Rogatica községben a Boszniai Szerb Köztársaságban
Brezje, falu Višegrad községben a Boszniai Szerb Köztársaságban

Horvátország
Brezje falu Dubrava községben, Zágráb megyében
Brezje falu Gornja Stubica községben, Krapina-Zagorje megyében
Brezje falu Sveta Nedelja (Zágráb megye) községben, Zágráb megyében
Brezje Nyíresfalva horvát neve Víziszentgyörgy községben, Muraköz megyében
Brezje Dobransko falu Skrad községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében 
Brezje Dravsko falu Cestica községben, Varasd megyében 
Brezje Miholečko falu Sveti Petar Orehovec községben, Kapronca-Kőrös megyében
Brezje Vivodinsko falu Ozaly községben, Károlyváros megyében

Szlovénia
Brezje falu Cerknica községben 
Brezje falu Mozirje községben 
Brezje falu Novo Mesto községben 
Brezje falu Radovljica községben 
Brezje falu Sevnica községben 
Brezje falu Sveti Jurij ob Ščavnici községben 
Brezje falu Zagorje ob Savi községben 
Brezje nad Kamnikom falu Kamnik községben 
Brezje ob Slomu falu Šentjur községben 
Brezje pod Nanosom falu Postojna községben 
Brezje pri Bojsnem falu Brežice községben 
Brezje pri Dobjem falu Dobje községben 
Brezje pri Dobrovi falu Dobrova-Polhov Gradec községben 
Brezje pri Dobu falu Domžale községben 
Brezje pri Dovškem falu Krško községben 
Brezje pri Grosupljem falu Grosuplje községben 
Brezje pri Kumpolju falu Litija községben 
Brezje pri Lekmarju falu Šmarje pri Jelšah községben 
Brezje pri Lipoglavu falu Ljubljana községben 
Brezje pri Ločah falu Slovenske Konjice községben 
Brezje pri Oplotnici falu Oplotnica községben 
Brezje pri Podplatu falu Rogaška Slatina községben 
Brezje pri Poljčanah falu Slovenska Bistrica községben 
Brezje pri Raki falu Krško községben 
Brezje pri Rožnem Dolu falu Semič községben 
Brezje pri Senušah falu Krško községben 
Brezje pri Slovenski Bistrici falu Slovenska Bistrica községben 
Brezje pri Šentjerneju falu Šentjernej községben 
Brezje pri Trebelnem falu Trebnje községben 
Brezje pri Tržiču falu Tržič községben 
Brezje pri Veliki Dolini falu Brežice községben 
Brezje pri Vinjem Vrhu falu Semič községben 
Brezje v Podbočju falu Krško községben 
Brezovica pri Črmošnjicah (1955-ig Brezje) falu Semič községben 
Hudo Brezje falu Sevnica községben  
Staro Brezje falu Kočevje községben